

Slovaquie 
 Lipovník, village du district de Topoľčany.
 Lipovník, village du district de Rožňava.